Gamere-Zihiga (en francès i oficialment Camou-Cihigue) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Ozaze-Zühara al nord, Altzürükü al nord-oest, Aloze-Ziboze-Onizegaine a l'est i Altzai-Altzabeheti-Zunharreta al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa